Брику (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Брику, Ги (род. 1944) — французский политик.
 Брику, Жан-Луи (род. 1957) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Социалистической партии.
 Брику, Роже Мари (1891—1912) — французский виолончелист, член оркестра под руководством скрипача Уоллеса Хартли на RMS Titanic.

 См. также 
 Брик
 Брике